Die Liste der Mannschaftskader der NB I. Szabó László csoport 2017/18 enthält alle Spieler, die in der ungarischen NB I. Szabó László csoport 2017/18 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Die Stärke des gemeldeten Mannschaftskaders ist nicht begrenzt. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Während ASE Paks und Duocor-Makói SVSE mit je 18 eingesetzten Spieler auskamen, spielten bei HVSE Infraplan 28 Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 231 Spieler zum Einsatz, von denen 43 keinen Wettkampf versäumten. Punktbeste Spieler waren Gergely Kántor (Aquaprofit NTSK) und Ferenc Berkes (ASE Paks) mit je 8 Punkten aus 9 Partien. Je 7,5 Punkte aus 9 Partien erreichten Luka Lenič, Zoltán Ribli (beide Aquaprofit NTSK) und Alex Krstulović (ASE Paks). 

Mit Boris Markoja (Aquaprofit NTSK), Mateusz Bartel, Gábor Kun (beide DVTK Sport Korlátolt Felelősségű Társaság), Hanna Krisztina Gál (ASE Paks), Richárd Rapport, Ján Markoš, Tomáš Petrík, Bence Nagy (alle HVSE Infraplan), Ante Brkić, Márk Demjén (beide Pénzügyőr Sport Egyesület), Ferenc Portisch, János Valis (beide Hűvösvölgyi Sakkiskola Sport Club) und Emmanuel Reinhart (MTK Budapest) erreichten 13 Spieler 100 %, von diesen spielte Brkić drei Partien, Rapport, Nagy und Reinhart je zwei, die übrigen genannten je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2017); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2017), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom November 2017; AUT = Österreich, AZE = Aserbaidschan, CRO = Kroatien, CZE = Tschechische Republik, ENG = England, ESP = Spanien, FRA = Frankreich, HUN = Ungarn, IND = Indien, ISR = Israel, JOR = Jordanien, POL = Polen, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SLO = Slowenien, SRB = Serbien, SUI = Schweiz, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Aquaprofit NTSK

DVTK Sport Korlátolt Felelősségű Társaság

ASE Paks

Aquaréna Kőbánya SC

Duocor-Makói SVSE

HVSE Infraplan

Pénzügyőr Sport Egyesület

Dunaharaszti Munkás Testedző Kör

Hűvösvölgyi Sakkiskola Sport Club

MTK Budapest

Weblinks 
 Ergebnisse beim ungarischen Schachverband (ungarisch)

Schach (Ungarn)
Wikipedia:Liste
Schach 2017
Schach 2018